Потреро Редондо има више значења:

 Потреро Редондо (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро Редондо (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику